Anastazja z Anhaltu, właśc. Anastazja-Luiza Aleksandra Elżbieta Jutta Sybilla Maria-Augusta Henrietta von Anhalt (ur. 22 grudnia 1940 w Ratyzbonie) – księżniczka anhalcka z dynastii Ascania, wdowa po pretendencie do tronu Saksonii, używająca tytułów Margrabiny Miśni oraz Księżnej Saksonii.

Jedyne dziecko księcia Eugeniusza z Anhaltu (1903–1980) i Anastazji Jungmeier (1901–1970)
, a zarazem siostra stryjeczna obecnego pretendenta do tronu Anhalt, księcia Edwarda von Anhalt.

Dnia 23 czerwca 1962 w Vevey wyszła za mąż za księcia saksońskiego Marię Emanuela z dyn. Wettynów (linii albertyńskiej). Pomagała mężowi organizować uroczystości pogrzebowe swoich teściów: margrabiego Miśni Fryderyka Krystiana i margrabiny Miśni Elżbiety. Towarzyszyła mężowi w trakcie jego wizyty w Polsce, w 1997 roku, podczas której odwiedzili grób króla Augusta II Mocnego, a także podczas wywiadu z Grzegorzem Rzeczkowskim, udzielonym w Dreźnie, w 2005 roku, dla Przekroju.

Para miała tylko adoptowanego syna Aleksandra z Saksonii-Gessaphe. Księżna była sygnatariuszem umowy o dziedziczenie z 1997 roku, w której członkowie saksońskiej rodziny królewskiej wyrazili zgodę na dziedziczenie praw do tronu przez syna Aleksandra bezpośrednio po Marii Emanuelu, i nadal popiera adoptowanego syna w tej sprawie.

Dnia 28 maja 2015 roku wraz z synem Aleksandrem i jego rodziną, spotkała się z papieżem Franciszkiem na prywatnej audiencji w Watykanie.

Przypisy 

Dynastia askańska
Urodzeni w 1940
Ludzie związani z Ratyzboną
Ludzie urodzeni w Ratyzbonie